Miami County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Miami County, Indiana 
 Miami County, Kansas 
 Miami County, Ohio

Se även
 Miami-Dade County i Florida